Se også 921 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
21
Artikler om enkelte år